Anna Smoleńska – partigiana polacca morta nel campo di concentramento di Auschwitz
 Barbara Smoleńska-Zielińska – pedagogista polacca
 Małgorzata Smoleńska – ex cestista polacca